— японская фамилия и топоним.

Персоналии

Топонимы 
 Хасимото — город в префектуре Вакаяма, Япония.
 Хасимото — железнодорожная станция на линиях Иокогама, Сагами и Сагамихара, расположенная в городе Сагамихара.